Фредепо има више значења:

 Фредепо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фредепо (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику